Schtscherbina ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Jewdokimowitsch Schtscherbina (1919–1990), sowjetischer Politiker
 Fjodor Andrejewitsch Schtscherbina (1849–1936), russischer Politiker und Statistiker
 Jelena Alexandrowna Beckmann-Schtscherbina (1882–1951), russische Pianistin
 Ljubow Schtscherbina (* 1951), sowjetische Schachspielerin
 Nikolai Fjodorowitsch Schtscherbina (1821–1869), russischer Dichter
 Wladimir Rodionowitsch Schtscherbina (1908–1989), sowjetischer Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Schtscherbyna